Nylgut® (do inglês nylon e gut=tripa) é um material sintético criado para o fabrico de cordas para instrumentos musicais, cuja principal característica é tentar imitar as propriedades sonoras das cordas de tripa. É patenteado pela Aquila Corde Armoniche.

Ligações externas
Ukulele Strings in the Past, Present and Future: Chapter 3 -- comparação de cordas de ukulele feitas de tripa, nylon e Nylgut®.
New Nylgut®, Introduction -- descrição pelo fabricante.

Materiais compostos
Plásticos